Táborský oder Taborsky ist der Familienname folgender Personen:

 František Táborský (1858–1940), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Hannes Taborsky (* 1965), österreichischer Gewerkschafter und Politiker
 Jan Táborský z Klokotské Hory (1500–1572), tschechischer Schreiber, Komponist, Astronom und Mechanikus
 Joseph Taborsky (1924–1960), US-amerikanischer Serienmörder
 Vladimír Táborský (* 1944), tschechischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Taborski